Hans Fordell kan syfta på:

 Hans Fordell den äldre, landsköpman, häradshövding och lagman
 Hans Fordell den yngre, landsköpman och riksdagsman, den föregåendes son